В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш-Піт 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (фінал)
 Розмарі Казалс /  Міма Яушовец (2-ге коло)
 Енн Кійомура-Хаясі /  Вірджинія Рузічі (півфінал)

 Гана Мандлікова /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Розалін Нідеффер /  Ілана Клосс (2-ге коло)
 Марджорі Блеквуд /  Сьюзен Лео (1-ше коло)
 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)